Con scuola bolognese si può far riferimento a:

 Scuola bolognese dei glossatori – scuola di giuristi e glossatori del XII e XIII secolo
 Scuola bolognese di pittura – scuola di pittura fiorita a Bologna nel XVII secolo, fra i cui esponenti si possono citare Domenichino, Guido Reni e il Guercino
 Scuola bolognese dei cantautori – scuola e tradizione di musica d'autore bolognese attiva fin dagli anni settanta
 Scuola bolognese di liuteria – scuola e tradizione di liuteria bolognese (costruzione di strumenti musicali di pregio) attiva fin dal secolo XVI
 Scuola bolognese – scuola di compositori di musica barocca attivi alla fine del XVII secolo